Мако́то Цуру́га (; ) — японский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого или третьего. Скип своей команды.

В составе мужской команды Японии принимал участие в соревнованиях по кёрлингу на , где команда Японии заняла пятое место.

Четырёхкратный серебряный призёр , восьмикратный .

Достижения 
 : серебро (, , , ).
 : золото (1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2010, 2011), серебро (2000, 2012, 2013), бронза (2006, 2007, 2008, 2009).
 : серебро (2007).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы Японии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Японии